Shīr Khān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shīr Khūn, ort, Khorasan, 
 Sīr Kan, ort, Markazi, 
 Shīr Khond, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar